Górzec – miejscowość w województwie dolnośląskim, w Polsce,
 Górzec – wzniesienie na Pogórzu Kaczawskim